Tombstone (engl. Grabstein) ist

 eine Stadt im Süden Arizonas, siehe Tombstone.
 der Name eines Parks in Yukon, Kanada, siehe Tombstone Territorial Park.
 ein Spielfilm aus dem Jahr 1946, siehe Faustrecht der Prärie.
 ein Spielfilm aus dem Jahr 1993, siehe Tombstone (1993).
 eine Auszeichnung für erfolgreiche Börsengänge, siehe Financial Tombstone.
 ein Fehlerbild beim Löten von SMD-Bauelementen (Tombstone Effect), siehe Grabsteineffekt.

Siehe auch:
 Tombstone Hill, diverse Hügel